El Alacrán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Alacrán, Santiago Pinotepa Nacional, ort, 
 El Alacrán, Tabasco, ort, Cárdenas, 
 El Alacrán, Candelaria Loxicha, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar